Die Primeira Divisão 1986/87 war die 53. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 1986 und endete am 31. Mai 1987.

Benfica Lissabon wurde zum 27. Mal portugiesischer Meister. In diesem Jahr gab es keine Absteiger. Die Liga wurde für die folgende Saison um vier Mannschaften auf 20 Klubs aufgestockt.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1986-87 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1986/87